Сосновая Горка (до 1948 года Лоттола, Камаяухола, ) — посёлок в Каменногорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Название 
Зимой 1948 года деревне Лоттола было присвоено наименование Сосновая Горка, выбор был обоснован «географическими условиями». Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревни Лоттола и Камаяухола входили в состав волости Каннельярви Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 января 1940 года — в составе Карело-Финской ССР.

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года — в составе Ханнильского сельсовета Яскинского района.

С 1 октября 1948 года — в составе Липовского сельсовета Лесогорского района.

С 1 января 1949 года учитывается административными данными, как деревня Сосновая Горка. В ходе укрупнения хозяйства к деревне было присоединено соседнее селение Камаяухола.

С 1 декабря 1960 года — в составе Выборгского района.

В 1961 году население деревни составляло 236 человека. 

По данным 1966 и 1973 годов посёлок Сосновая Горка находился в составе Липовского сельсовета.

По данным 1990 года посёлок Сосновая Горка находился в составе Возрожденского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Сосновая Горка Возрожденской волости проживали 18 человек, в 2002 году — 37 человек (русские — 73 %).

В 2007 году в посёлке Сосновая Горка Каменногорского ГП проживали 5 человек, в 2010 году — 4 человека.

География 
Посёлок расположен в северо-восточной части района на автодороге  (часть ) «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией).

Расстояние до административного центра поселения — 30 км. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Ханнила — 9 км. 

Посёлок находится на восточном берегу озера Затонное.

Демография

Улицы 
Затонный проезд, Лесная, Никифоровская, Сосновогорская.

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)